Sebastián Báez era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Filip Misolic ha sconfitto Mili Poljičak con il punteggio di 6-3, 7-6(8-6).

Teste di serie 

  Jordan Thompson (primo turno)
  Aleksandar Vukic (primo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)
  Damir Džumhur (ritirato)

  Vít Kopřiva (secondo turno) 
  Jason Kubler (semifinale) 
  Juan Pablo Ficovich (primo turno) 
  Federico Gaio (secondo turno)

Qualificati 

  Wu Yibing (quarti di finale)
  Maximilian Neuchrist (primo turno)
  Nerman Fatić (secondo turno)

  Filip Misolic (campione) 
  Carlos Gimeno Valero (semifinale) 
  Fábián Marozsán (primo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Zhang Zhizhen (primo turno)
  Shang Juncheng (secondo turno)

  Tristan Lamasine (primo turno)

Wildcard 

  Kalin Ivanovski (primo turno)
  Mili Poljičak (finale)

  Dino Prižmić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Zagreb Open 2022